Always může být:

 hudební alba
 Always (album, Willie Nelson) – album hudebníka Willieho Nelsona z roku 1980
 Always (album, Patsy Cline) – album zpěvačky Patsy Cline z roku 1980
 Always (album, Hazell Dean) – album hudebníka Hazella Deana z roku 1988
 Always (album, Pebbles) – album zpěvačky Pebbles z roku 1990
 Always (album, Aziza Mustafa Zadeh) – album hudebnice Aziza Mustafa Zadeh z roku 1993
 Always (album, Gabrielle) – album zpěvačky Gabrielle z roku 2007
 Always (album, Xiu Xiu) – album skupiny Xiu Xiu z roku 2012
 Always (album, Ivan Král) – album hudebníka Ivana Krále z roku 2014
 písně
 „Always“ (píseň, Bon Jovi) – píseň skupiny Bon Jovi z roku 1994
 „Always“ (píseň, Blink-182) – píseň skupiny Blink-182 z roku 2004
„Always“ (píseň, Erasure) – píseň skupiny Erasure z roku 1994
 „Always“ (píseň, Switchfoot) – píseň skupiny Switchfoot z roku 2009